Кия — топоним в Российской Федерации.

Реки 
 Кия (приток Чулыма) — в Кемеровской и Томской областях (548 км)
 Кия (приток Уссури) — в Хабаровском крае (173 км)
 Кия (приток Енисея) — в Красноярском крае (134 км)
 Кия (приток Шилки) — в Забайкальском крае (120 км)
 Кия — в Иркутской области, приток Непы (91 км).
 Кия — в Хабаровском крае, приток Маномы (58 км).
 Кия (приток Киялы-Бурти) — в Оренбургской области (42 км).
 Кия — в Новосибирской области, приток Богутовки (10 км).
 Кия (река, впадает в Белое море) — река на полуострове Канин.

Населённые пункты 
 Кия — деревня в Ненецком автономном округе.
 Кия (Красноярский край)
 Кия — посёлок в районе имени Лазо Хабаровского края.

См. также 
 Кия-Паха — округ в штате Небраска (США)
 Кия Левая — приток Кии, притока Енисея
 Кия-Ю — приток Вычегды в Республике Коми.